Stretton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Stretton under Fosse (ort), England, Warwickshire, 
 Stretton, Rutland, England, 
 Stretton, East Staffordshire, England, 
 Stretton, Cheshire West and Chester, England, 
 Stretton, Warrington, England, 
 Stretton, Derbyshire, England, 
 Stretton, South Staffordshire – en ort i Lapley, Stretton and Wheaton Aston, South Staffordshire, Staffordshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar